Pia Zambotti – archeologa e accademica italiana
 Sara Zambotti – conduttrice radiofonica e accademica italiana